Сергей Анатольевич Булеца (; ) — украинский футболист, полузащитник клуба «Динамо» (Киев) и сборной Украины, выступающий на правах аренды за клуб «Заря» (Луганск).

Клубная карьера 
Воспитанник ДЮСШ и СДЮШОР Ужгород. В сезоне 2014/15 находился в системе РВУФК (Киев). В сезоне 2015/16 Сергей присоединился к киевскому «Динамо». В сезоне 2016/17 он был переведён в молодёжную команду киевлян, за которую выступал до 2019 г.

24 июня 2019 года подписал с киевским «Динамо» новый контракт, рассчитаный на пять лет. Летом 2019 года был отдан в аренду в СК «Днепр-1». 25 июля 2019 года дебютировал за СК «Днепр-1» в матче еврокубкового плей-офф чемпионата Украины против «Колоса», выйдя на замену Юрию Вакулко на 62-й минуте. 31 июля 2019 года в матче УПЛ против донецкого «Олимпика» забил свой первый гол за «Днепр-1». В сезоне 2019/20 провёл за «Днепр-1» 26 матчей в УПЛ, в которых отметился 4 мячами.

31 августа 2020 года на правах аренды присоединился к СК «Днепр-1» до конца сезона 2020/21. Итого за сезон сыграл 19 матчей в УПЛ в составе «Днепр-1» и забил 3 гола.

15 июня 2021 года был отдан «Динамо» в луганскую «Зарю» на правах аренды, срок которой рассчитан на 2 года. В новой команде дебютировал в рамках Премьер-лиги Украины 25 июля 2021 года, выйдя в стартовом составе в домашнем матче против «Александрии», проведя на поле все 90 минут. 26 сентября 2021 года забил свой первый гол за «Зарю» в матче украинской Премьер-лиги против «Днепра-1», открыв счёт в игре на 22-й минуте.

Карьера в сборной 
Сергей представлял Украину на юношеском и молодёжном уровне. В составе молодёжной сборной Украины он принимал участие на чемпионате мира 2019. На этом турнире Сергей сыграл во всех семи матчах, забив три гола и отдав две голевые передачи. Сборная Украины стала чемпионом мира, выиграв этот турнир, а сам Сергей был удостоен «Серебряного Мяча» как второй лучший игрок этого чемпионата.

5 сентября 2021 года исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков впервые вызвал Булецу для участия в товарищеском матче против сборной Чехии. 8 сентября 2021 года дебютировал в сборной Украины в матче против сборной Чехии, выйдя на замену на 65-й минуте вместо Александра Зубкова.

Статистика

Клубная

Выступления за сборную 

Итого: 3 матча, 0 голов / 1 победа, 2 ничьи, 0 поражений.

Достижения

Командные 
Сборная Украины (до 20 лет)
 Победитель молодёжного чемпионата мира: 2019

Личные 
 Серебряный мяч молодёжного чемпионата мира: 2019

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (2019)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Динамо»
 Профиль на официальном сайте ФК «Днепр-1»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Украины по футболу
Чемпионы мира по футболу среди молодёжи
Игроки ФК «Днепр-1»
Игроки ФК «Заря» Луганск